Ленинаван — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Ленинаван — прежнее название посёлка Шыхарх в Тертерском районе.

Россия 
 Ленинаван — хутор в Мясниковском районе Ростовской области.

Примечания